Hekla kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hekla (ö), Norra Karelen, Pielisen Karjala,

Island 

 Hekla, vulkan, Suðurland,

Storbritannien 

 Hecla (berg), Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar